Ро́ланд Гу́нтер Линц (; ) — австрийский футболист чешского происхождения, нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольных школ клубов «Леобен» и «Мюнхен 1860». Профессиональную карьеру начал в 1999 году в клубе «Леобен», за который сыграл 53 матча и забил 27 мячей. В 2001 году перешёл в венскую «Аустрию», в составе которой стал чемпионом Австрии и выиграл Кубок Австрии в 2003 году, после чего в том же году перешёл на правах аренды в клуб «Адмира Ваккер Мёдлинг», за который сыграл 31 матч и забил 15 мячей. В июле 2004 года перешёл во французскую «Ниццу», за которую сыграл 15 матчей, однако, не смог забить ни одного мяча. С января 2005 года играл в составе «Штурма», за который провёл 13 матчей и забил 4 мяча. В июне 2005 года вернулся в венскую «Аустрию», с которой во второй раз выиграл чемпионат Австрии и Кубок Австрии, и стал лучшим бомбардиром чемпионата в 2006 году, после чего в том же году переехал в Португалию в клуб «Боавишта», за который сыграл 28 матчей и забил 10 мячей. С июля 2007 года играет за «Брагу», в составе которой дошёл до 1/16 финала Кубка УЕФА в 2008 году.

В сборной 
До 2002 года выступал за юношеские и молодёжную сборные. В составе главной национальной сборной Австрии дебютировал 27 марта 2002 года в матче со сборной Словакии, а первый мяч забил 3 сентября 2005 года в отборочном матче к чемпионату мира против сборной Польши. Участник чемпионата Европы 2008 года, сыграл 2 матча: 8 июня против сборной Хорватии и 12 июня против сборной Польши.

Достижения

Командные 
Аустрия (Вена)
 Чемпион Австрии (3): 2002/03, 2005/06, 2012/13
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2002/03, 2005/06

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (2): 2005/06 (15 голов), 2010/11 (21 гол)

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт игрока
 Профиль игрока на сайте Австрийского футбольного союза
 Профиль игрока на сайте 08euro.ru
 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Леобен»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Газиантепспор»‎